Moviment de Llibertat Barotse (del seu nom en anglès Barotse Freedoom Movement), partit polític de Barotselàndia, a Zàmbia
 BFM TV (de l'acrònim de Business FM), canal de televisió de França